Robert Kämmerer ist der Name folgender Personen:

* Robert Kämmerer (Maler) (der Ältere; 1870–1950), deutscher Maler 
 Robert Kämmerer (Politiker) (1877–1914), deutscher Bürgermeisters und Politiker
 Robert Kämmerer-Rohrig (1893–1977), deutscher Maler und Zeichner